Новосёловка () — село в Тараклийском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено в нижней части склона долины реки Ялпуг, ширина которой в границах села, достигает 1,5-2 км. Рельеф ровный с небольшим уклоном к югу. Находится на высоте 17 метров над уровнем моря. От районного центра города Тараклия находится на расстоянии 5 км, и в 147 км от столицы страны — города Кишинёв.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Новосёловка проживало 1289 человек (624 мужчины, 665 женщин). По состоянию на 2016 год в селе проживает 1457 человек (700 мужчин и 757 женщин). Населённый пункт страдает от депопуляции – численность населения уменьшается за счёт естественной убыли и роста миграционного оттока. По данным на 01.01.2009 года естественный прирост населения составил 7%.

Этнический состав села:

Климат 
В Тараклийскийском районе средняя температура составляет 20-25 °C, летом дожди редкие, но обильные. Весной и осенью температура колеблется между 18-26 °C, осадки более обильные, чем летом. Район подвергается сильному действию ветров, которые вызывают «пыльные бури». Сухие и жаркие ветры (суховеи) средней и большой интенсивности за тёплый период составляют 20-30, а местами до 40 дней. Климат засушливый.

Климатические риски

Сельское хозяйство часто подвергается опасным метеорологическим явлениям. Наибольший ущерб наносят суховеи, град, засуха, проявляющаяся раз в три года, и заморозки. Ресурсов воды для защиты сельского хозяйства от засухи недостаточно.

Экономика 
Экономика села ограничивается ведением индивидуальных подсобных хозяйств и торговлей и являются «малыми» и «микро предприятиями». Сельскохозяйственный потенциал села достаточно высок, однако фактически не реализован в связи с отсутствием на территории села крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. По состоянию на 2016 год в селе зарегистрировано 88 экономических агентов. Проблемой села остаётся безработица (52,9%) и трудовая миграция (30%). Основа доходов – бюджетные средства, что оставляет 75,7%. Местные налоги и собственные доходы села формируют 17,88%. Бюджетный дефицит покрывается за счёт грантов и трансфертов из центрального бюджета.

Водные ресурсы 
Общей характеристикой района является ограниченный доступ к качественным ресурсам питьевой воды и воды для ирригации. Водные ресурсы села Новосёловка представлены поверхностными и подземными водами. Поверхностные источники воды ограничены. 

Поверхностные воды

Поверхностные воды села Новосёловка представлены протекающей рядом с селом рекой Ялпуг. Ближайшими крупным водоёмом является Тараклийское водохранилище, расположенное в 4 км севернее села. Поверхностные воды не могут использоваться для обеспечения жителей города питьевой водой по причине несоответствия санитарным нормам. Качество воды в реке Ялпуг и Тараклийском водохранилище отнесено к V классу качества (очень загрязнённая).

Подземные воды

Подземные воды в селе Новосёловка характеризуются превышением предельно допустимых концентраций соединений, таких как фтор, бор, нитраты и сульфаты. Вместе с этим, вода из подземных источников является единственно возможным вариантом водоснабжения села. Подаётся населению при помощи шахтных колодцев. Население так же использует воду из родника.

Водоснабжение и водоотведение 
По состоянию на 2016 год в населённом пункте, состоящем из 404 хозяйств, в 41 отсутствует водопровод. Водоснабжение в селе находится в частной собственности. В населённом пункте канализационная инфраструктура и очистные сооружения отсутствует.

Примечания 

Населённые пункты Тараклийского района
Болгарские колонии в Бессарабии